Miejscowości w USA:
 Pennsville – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Salem
Gminy w USA:
 Pennsville (ang. Pennsville Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Salem